Кубок города Сан-Паулу () — футбольное соревнование, проводившееся с 1942 по 1952 год  среди клубов города Сан-Паулу.

Розыгрыши

1942 
5 июля

9 июля

15 июля

Турнирная таблица

1943 
24 июня

27 июня

1 июля

Турнирная таблица

1944 
1 марта

5 марта

8 марта

Турнирная таблица

1945 
11 марта

14 марта

18 марта

Турнирная таблица

1946 
10 марта

13 марта

17 марта

Турнирная таблица

1947 
13 апреля

16 апреля

20 апреля

Турнирная таблица 

 Турнир победителя не выявил, была назначена переигровка

1947 (переигровка) 
27 апреля

1 мая

4 мая

Турнирная таблица

1948 
18 апреля

21 апреля

25 апреля

Турнирная таблица 

 Турнир победителя не выявил, была назначена переигровка

1948 (переигровка) 
29 апреля

5 мая

8 мая

Турнирная таблица

1949 
15 мая

21 мая

25 мая

Турнирная таблица

1950 
30 июля

2 августа

6 августа

Турнирная таблица

1951 
20 мая

24 мая

27 мая

Турнирная таблица

1952 
17 августа

21 августа

27 августа

Турнирная таблица

Победители

Примечания 

Не существующие ныне футбольные турниры в Бразилии
Спорт в Сан-Паулу